O termo Atlântida pode referir-se a:

 Atlântida - uma antiga ilha ou continente lendário, cuja existência ou localização nunca foram confirmadas.

Localidades 
 Atlântida (Flórida Paulista) - distrito do município brasileiro de Flórida Paulista, São Paulo

Praias 
 Atlântida (Xangri-lá) - balneário do município brasileiro de Xangri-lá, no Rio Grande do Sul
 Atlântida Sul - balneário do município brasileiro de Osório, no Rio Grande do Sul
 Atlántida (Uruguai) - balneário no departamento uruguaio de Canelones, no Uruguai

Arte e comunicações 
 Atlântida Cinematográfica - antiga companhia brasileira de produção de filmes
 Rede Atlântida - rede de emissoras de rádio brasileira
 Planeta Atlântida - festival de música realizado anualmente no Brasil, em Atlântida, Rio Grande do Sul, desde 1996, e em Florianópolis, Santa Catarina, desde 1998
 Atlantis: The Lost Empire - filme de animação estadunidense realizado em 2001
 Atlantida (revista) - mensário artístico literário e social para Portugal e Brazil (1915 - 1919)
 Atlântida (DC Comics) - a interpretação do continente na DC Comics

Desambiguação